Anastásios Dónis, un footballeur international grec
 Fernando Donis, un architecte mexicain et néerlandais
 Giorgos Donis, un footballeur international grec